Miejscowości w Anglii:
 Braintree – miasto w Anglii, w hrabstwie Essex
 Braintree – dystrykt hrabstwa Essex (Anglia)
 Braintree – stacja kolejowa w miejscowości Braintree, w hrabstwie Essex, w Anglii
Miejscowości w USA:
 Braintree – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Braintree – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 Braintree (ang. Braintree Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Braintree (ang. Braintree Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange